Кинтин Арауз има више значења:

 Кинтин Арауз (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Кинтин Арауз (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику